Баба-хан:
 Баба-хан (ок. 1530—1582) — хан Туркестана (1556—1582) и правитель Ташкента (1574—1580).
 Баба-хан (1772—1834) — шах Ирана (с 1797) из династии Каджаров.
 Бабахан Сердар (Мухаммед-Хасан Каджар), (? — 1855) — правитель останов Йезда и Кермана.